

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Поход ассирийцев в Элам. Умманигаш скрывается в горах.
 642—640 — Царь Иудеи Аммон, сын Манассии. Убит яхвистами за идолопоклонство.

Китай 
 18-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Согласно «Чуньцю», в 1 луне князья Сун и Цао, а также вэйцы и чжусцы воевали с Ци. По «Ши цзи», в 3 луне сунский Сян-гун во главе чжухоу, сопровождая наследника Чжао, напал на Ци. Цисцы в страхе убили У-гуя и хотели поставить у власти Чжао. Но сторонники четырёх княжичей напали на Чжао, и он бежал в Сун. Луское войско было послано на помощь Ци, ди также оказали помощь Ци.
 В 5 луне, в день у-инь войска Сун разбили циское войско четырёх княжичей при Янь и поставили у власти Чжао, в 8 луне, в день дин-хай похоронили Хуань-гуна.
 Цискому Хуань-гуну наследовал сын наложницы из Чжэн, воспитанный в Сун, Чжао (Сяо-гун, эра правления 642—633).
 Зимой ди с помощью княжества Син напали на Вэй. Вэйский князь хотел уступить трон родственникам, но народ выступил против.

См. также

Примечания